William Byrne ist der Name folgender Personen:

* William Byrne (Maler) (1906–1997), US-amerikanischer Maler
 William Byrne (Bischof) (* 1964), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 William T. Byrne (1876–1952), US-amerikanischer Politiker